Nick Ross – calciatore britannico 1863-1894
Nick Ross – calciatore britannico 1991-
Nick Ross – conduttore televisivo britannico
Nick Ross – hockeista canadese